Hoyleton, un village du comté de Washington dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Hoyleton Township, un township du comté de Washington dans l'Illinois, aux États-Unis.
 , une ancienne ville d'Australie-Méridionale.